Николай Андреевич Моисеев (17 октября 1934, с. Ново-Богоявленское, Сеславинский район Центрально-Чернозёмная область, ныне в составе Первомайского района, Тамбовской области — 6 декабря 2020, Москва) — политработник советских Вооружённых Сил, генерал-полковник (7 мая 1987).

Биография 
В Вооружённых Силах СССР с 1952 года. Окончил Сумское артиллерийское училище имени М. В. Фрунзе в 1954 году. Во время учёбы в 1954 году был избран на должность секретаря комитета ВЛКСМ учебного дивизиона, в 1955 году вступил в КПСС. Активное участие Моисеева в комсомольской работе стало причиной, что по окончании училища он был направлен на политработу, а не на командные должности. Служил инструктором по комсомольской работе политотдела полка, помощником по комсомольской работе начальника политотдела дивизии, помощником по комсомольской работе начальника политотдела армии, с 1961 — старшим инструктором и начальником отдела по работе с комсомолом в политических управлениях Киевского военного округа и Группы советских войск в Германии. Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС (заочно) в 1965 году.

Окончил Военно-политическую академию имени В. И. Ленина в 1974 году. С 1974 года служил в Прибалтийском военном округе: заместитель начальника политотдела армии, первый заместитель начальника политуправления округа. В начале 1980-х годов — начальник политотдела 5-й гвардейской мотострелковой дивизии, воевавшей в Афганистане. С марта 1982 года — член Военного совета — начальник политуправления Туркестанского военного округа. В этой должности руководил партийно-политической работой и в 40-й общевойсковой армии, находившейся в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. По вопросам службы выезжал в командировки в зоны боевых действий в Афганистан. С августа 1985 года — член Военного совета — начальник политуправления Группы советских войск в Германии. В 1989 году был членом Военного совета — начальником политуправления Западной группы войск. С декабря 1989 года — член Военного совета — начальник политуправления Сухопутных войск СССР. С апреля 1991 года был первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками СССР — начальником военно-политического управления Сухопутных войск. После событий ГКЧП в августе 1991 года уволен в запас.

Народный депутат СССР от Тульской области (1989—1991). Член ЦК ВЛКСМ, член Центральной ревизионной комиссии КПСС (1986—1990), член ЦК КПСС (1990—1991).

Женат. Сын Сергей Николаевич Моисеев, полковник запаса, в 2003—2012 годах был министром по делам печати и информации в правительстве Московской области.

Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве (уч. 7в).

Воинские звания 
 Генерал-майор (1976)
 Генерал-лейтенант (1982)
 Генерал-полковник (1987)

Награды 
 Орден Красного Знамени (1984)
 Орден Красной Звезды (1981)
 Ордена «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 2-й и 3-й степеней
 Медали СССР

Примечания

Литература 
 Генеральское сердце: Книга о генерал-полковнике Николае Андреевиче Моисееве: Сборник / Сост. А. Л. Михайловский. — М.: Издательский дом Ассоциации офицеров запаса Вооруженных сил «Мегапир», 2004. — 160 с.

Ссылки 
 Презентация книги о Н. А. Моисееве. // «Красная звезда». 2004. 16 октября.
 Анзор Киргуев: Как мы служили в Германии // «Московский комсомолец». 2016. 29 июня.
 Некролог. // Красная звезда. — 2020, 9 декабря. — С.12.

Выпускники Сумского артиллерийского училища
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Выпускники Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Участники Афганской войны (1979—1989)
Народные депутаты СССР от округов РСФСР
Члены ЦК ВЛКСМ
Члены ЦК КПСС
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXVIII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Похороненные на Троекуровском кладбище
Секретари комитетов ВЛКСМ на предприятиях и в организациях